Die letzte Stunde – film del 1921 diretto da Dimitri Buchowetzki
Die letzte Stunde – film del 1924 diretto da Max Neufeld